Belvedere Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Belvedere Heights (Connecticut), im New Haven County
 Belvedere Heights (Kalifornien), im Riverside County
 Belvedere Heights (Maryland), im Anne Arundel County
 Belvedere Heights (West Virginia), im Jefferson County

in Kanada:
 Belvedere Heights (Alberta), im Strathcona County